Le nom Tirtza ou Tirzah peut désigner :

 Tirtza, un cours d'eau affluent du Jourdain
 Tirtza, une ancienne ville cannanéenne et israélite, parfois également appelée Tirça
 Tirzah, prénom féminin
 To Tirzah, poème du recueil Songs of Innocence and of Experience de William Blake.

voir aussi 
 Tirza.